Le terme transfert de charge peut désigner :
 Le transfert de charge en chimie signifie le transfert d'un électron d'une orbitale à une autre.
 Le transfert de charge en automobile désigne le fait que la répartition des forces exercées sur le sol par chaque roue varient selon les accélérations, positives ou négatives,  transversales ou longitudinales.